Балаж (; ) — венгерские имя и фамилия, производные от имени Блез. Носители фамилии:

 Балаж, Бела (1884—1949) — венгерский писатель, сценарист и теоретик кино.
 Балаж, Габор (род. 1983) — венгерский гребец-каноист.
 Балаж, Мор (1849—1897) — венгерский предприниматель еврейского происхождения, основатель и генеральный директор железнодорожной компании Budapesti Városi Villamosvasút Társaság.
 Балаж, Павол (род. 1984) — словацкий футболист.
 
  (род. 1948) — венгерский фитопатолог, действительный член Венгерской академии наук.
 Балаж, Эржебет (1920—2014) — венгерская гимнастка.